La nazionale di pallavolo femminile della Repubblica Ceca è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Repubblica Ceca ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Repubblica Ceca.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato europeo

World Grand Prix

Volleyball Challenger Cup

European Golden League

Altri progetti

Collegamenti esterni